De 12e editie van het ATP-toernooi van Buenos Aires (met de officiële naam Copa Telmex) werd gespeeld van 19 tot en met 25 februari 2007. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Buenos Aires Lawn Tennis Club in de Argentijnse stad Buenos Aires.

Het toernooi van 2007 trok een recordaantal van 64.525 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Enkelspel

Round Robin # 1

Round Robin # 2

Round Robin # 3

Round Robin # 4

Round Robin # 5

 Lukáš Dlouhý verving Nicolás Lapentti

Laatste 8

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Buenos Aires
ATP-toernooi van Buenos Aires